Лиза Виттоцци (; ) — итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2023 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, Двукратная обладательница двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2018/19, 2022/23), 7-кратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Карьера 
Занимается биатлоном с 13 лет, воспитанница клубов Camosci Sappada и G.S. Fiamme Gialle. Своим кумиром в биатлоне называет Кати Вильхельм.

Начала выступления на международном уровне в 2012 году, когда приняла участие в зимних Юношеских Олимпийских играх в Иннсбруке и юниорском чемпионате мира в Контиолахти. На следующем юниорском чемпионате мира — в 2013 году в Обертиллиахе стала серебряным призёром в спринте, уступив только Ульяне Кайшевой.

На юниорском чемпионате мира 2014 в Преск-Айле завоевала две золотых медали — в спринте и гонке преследования, и стала второй в индивидуальной гонке. Также в 2014 году впервые приняла участие в соревнованиях в более старшей возрастной категории — до 21 года — и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы среди юниоров в индивидуальной гонке.

В сезоне 2013/14 Лиза Виттоцци дебютировала на взрослом уровне, приняв участие в последнем этапе Кубка IBU в Мартелло. Она заняла 19-е место в спринте и стала второй в смешанной эстафете, в составе сборной Италии вместе с Микелой Понца, Кристианом де Лоренци и Маркусом Виндишем.

Сезон 2014/15 Витоцци начала выступлениями на Кубке IBU, где её лучшим результатом стало 14-е место в спринте на этапе в Бейтостолене. В декабре 2014 года она дебютировала в Кубке мира на этапе в Остерсунде, где стала 38-й в спринте и 27-й в гонке преследования. На следующем этапе, в Хохфильцене, стала 4-й в женской эстафете. 13 марта 2015 года на чемпионате мира в финском Контиолахти 20-летняя Виттоцци стала бронзовым призёром в женской эстафете. Лиза бежала на первом этапе и передала эстафету второй, не использовав ни одного дополнительного патрона.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене Виттоцци была очень близка к медали в спринте, но уступила всего 0,2 сек бронзовому призёру Анаис Шевалье, хотя стартовала позже француженки.

На Олимпийских играх 2018 года завоевала бронзу в смешанной эстафете в составе сборной Италии, при этом Виттоцци, не допустившая ни одного промаха, показала лучшее время на своём первом этапе. Также Виттоцци заняла 6-е место в спринте (1 промах) и 4-е место в масс-старте (2 промаха).

10 января 2019 года на этапе Кубка мира в Оберхофе Лиза победила в спринте, впервые в карьере выиграв этап Кубка мира в личной дисциплине. В сезоне 2018/19 заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив только Доротее Вирер.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде 7 марта стала бронзовым призёром в смешанной эстафете (бежала на первом этапе), а 12 марта завоевала серебро в индивидуальной гонке на 15 км. Виттоцци не допустила ни одного промаха и уступила 23,6 сек Ханне Эберг, которая также стреляла точно.

На чемпионате мира 2020 года в Италии стала серебряным призёром в смешанной эстафете, итальянцы проиграли 15 секунд только норвежцам.

На Олимпийских играх 2022 года Лиза выступила провально в личных дисциплинах — лучшим результатом стало 32-е место в гонке преследования. В индивидуальной гонке Виттоцци допустила 5 промахов на первой стрельбе, а в спринте промахнулась 4 раза. В женской эстафете Виттоцци бежала на первом этапе и передала эстафету в тройке лидеров вместе с немкой и шведкой, но в итоге итальянки заняли только пятое место, хотя показали лучшую стрельбу среди всех сборных (всего 5 дополнительных патронов). Ключевой стала очень низкая скорость Федерики Санфилиппо, бежавшей на последнем этапе.

На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе Виттоцци третий раз в карьере стала призёром в смешанной эстафете, на этот раз серебряным. 15 февраля допустила один промах и завоевала бронзу в индивидуальной гонке, уступив шведкам Ханне Эберг и Линн Перссон. 16 февраля завоевала бронзу в сингл-миксте вместе с Томмазо Джакомелем. 18 февраля команда Италии выиграла золото в женской эстафете, в которой Лиза бежала на 4-м этапе.

Личная жизнь 
Лиза является болельщицей футбольного клуба «Ювентус», посещает домашние матчи команды в Турине.

Результаты

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Выступления в чемпионатах мира

Подиумы в личных гонках

Призовые места в командных гонках 

Примечания:

 1. В рамках Чемпионата мира 2015 года
 2. В рамках Зимних Олимпийских игр 2018 года
 3. В рамках Чемпионата мира по биатлону 2019
 4. В рамках Чемпионата мира по биатлону 2020
 5. В рамках Чемпионата мира по биатлону 2023

Результаты

Примечания 

Биатлонисты Италии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы мира по биатлону